Breath of Fire 2: The Fated Child (traduïble com Alè de Foc 2: El Xiquet Destinat) és el segon títol en la saga de Breath of Fire. Fou llançat per a la SNES al Japó en 1994, i en Estats Units en 1996, per Capcom. Laguna Software ho va publicar a Europa en 1996. Més tard va ser rellançat per a la GBA al Japó i Estats Units en el 2001 i 2002 respectivament.

Història 
La història pren lloc en un món fictici sense un nom en particular, habitat per, a més d'éssers humans, criatures de races antropomòrfiques que conviuen entre si. En aquest món, la majoria de persones practiquen una religió nova semblant al catolicisme dita Evanisme, oblidant a la creença prèvia en el Déu Drac.

El joc ens narra la història d'un xiquet dit Ryu Bateson, i comença quan aquest té sis anys. Ryu és despertat pel seu pare, un pastor Evanista dit Ganer, el qual li demana anar a cercar a la seua germana, Yua. El xiquet la troba enfront d'un enorme drac dorment als afores del seu poble, Gate. Quan torna al poble pocs minuts després de separar-se de la seua germana i pare, ningú en Gate sembla acordar-se d'ell o de la seua família.

Després d'aquests esdeveniments, Ryu coneix a un xiquet del clan dels Corre Pastura, dit Bow Doggy, el qual li incita a escapar de Gate. Cercant protecció d'una tempesta fora del poble, acaben en una cova, on un dimoni ataca a Ryu i el deixa fora de combat.

Deu anys després, Ryu ha crescut i habita en HomeTown amb Bow, on ambdós tenen un treball com caçadors, és a dir, accepten tota mena de missions dels habitants de la regió. Inicialment desitgen ser presos com caçadors seriosos, no obstant això, se'ls assigna la fàcil tasca trobar el porc mascota de la princesa de Windia. Després de diversos esdeveniments a conseqüència d'aquesta missió, Bow escapa d'HomeTown amb Ryu, i d'ací la història es va desenvolupant en espiral fins que Ryu es troba cara a cara amb el seu passat i descobrix la seua destinació de desemmascarar a l'església de St. Eva i destruir a una entitat coneguda com La Cicatriu, producte d'un conflicte ancestral entre un drac i una deessa.

Personatges 
Breath of Fire 2: The Fated Child posseeix nou personatges que el jugador pot controlar al seu parer, incloent un personatge secret. Cada personatge té habilitats especials tant en batalla com en l'exploració.

 Ryu Bateson, El Xiquet Destinat. Ryu és el protagonista de la història. És descendent del clan drac, és a dir, té l'habilitat de transformar-se en un drac, encara que de tots els personatges és el més similar a un humà. La seua habilitat especial és la pesca, i en batalla es pot guarir a si mateix depenent del dany que haja rebut. Per a barallar, Ryu usa espases.

 Clan: Drac de Llum.
 Edat: 16 anys.
 Data de naixença: 01/05
 Altura: 167 cm.
 Pes: 57 kg.
 Tipus de Sang: A. Bow Doggy (dit Boche en la versió japonesa), Company. Aquest ésser amb trets canins és dadivós i de bon cor, i aprecia a Ryu com el seu amic per sobre totes les coses. La seua habilitat especial és la de caçar animals amb la seua ballesta, la qual usa com arma de batalla. A més, en un conflicte, Bow pugues arriscar-se i usar una habilitat que, si funciona, mata a l'enemic instantàniament, o falla. Bow pot usar diversos encisos curatius que ho fan bastant útil.

 Clan: Corredor de Pastura.
 Edat: 15 anys.
 Data de naixença: 16/12
. Altura: 156 cm.
 Pes: 60 kg.
 Tipus de Sang: B.

 Rand Marks, Tipus Dur. És el més vell de l'equip, i té aparença d'armadillo. Treballava de granger i constructor, però va abandonar el seu poble per a cercar fortuna en la ciutat. Rand pot viatjar ràpidament enrotllant-se com armadillo i rodar a través del món sense haver d'enfrontar-se als seus enemics. En batalla usa els seus punys com arma, i pot despertar a un personatge inconscient com habilitat especial. També pot usar certes màgies curatives i altres ofensives.

 Clan: Closca d'Armadura.
 Edat: 31 anys.
 Data de naixença: 14/03
. Altura: 218 cm.
 Pes: 140 kg.
 Tipus de Sang: A.

 Katt Chuan (anomenada Rinpoo en la versió Japonesa), Linda Dinamita. Una jove xica amb aparença felina que es guanya la vida barallant en un coliseu, s'uneix a Ryu després de circumstàncies poc favorables per a ambdós. Katt pot caçar animals com Bow, però usant un bastó, la seua arma d'atac. En batalla, pot usar una habilitat que "provoca" als enemics a atacar-la solament a ella. Pot usar uns pocs encisos ofensius.

 Clan: Felina.(Woren Clan)
 Edat: 15 anys.
 Data de naixença: 19/04
. Altura: 154 cm.
 Pes: 42 kg.
 Tipus de Sang: O.

 Nina Windia, Ala Fosca. És la princesa alada del regne de Windia. Les seues ales són negres, i a causa d'una creença tradicional de la seua terra, Nina va ser expulsada de la seua posició real pels seus pares i exiliada del regne. Nina té un caràcter serè i reservat, però acaba obrint-se al grup. La seua habilitat especial és la de volar sobre forats per a evitar que el grup caiga en paranys d'aqueixa índole. En batalla, Nina usa la seua "voluntat" per a regenerar el seu poder màgic. Considerant que és capaç d'invocar potents encisos ofensius, és una habilitat molt útil.

 Clan: Alat.
 Edat: 17 anys.
 Data de naixença: 09/10
. Altura: 160 cm.
 Pes: 34 kg.
 Tipus de Sang: AB.

 Sten Legacy, Mico Bromista. Sten és el membre d'un clan simiesc la jerarquia militar del qual és molt reconeguda; com quasi tots els membres del grup, Sten fuig del seu passat en el seu clan per circumstàncies desconegudes. És un personatge molt bromista, encara que una mica mandrós i covard. Pot allargar els seus braços per a creuar certes distàncies si lidera al grup, i en batalla, pot "fer-se el mort" per a evitar que els enemics ho ataquen. Usa una fulla per a defensar-se i certes màgies de foc.

 Clan: Terra Alta.
 Edat: 19 anys.
 Data de naixença: 15/07
. Altura: 169 cm.
 Pes: 60 kg.
 Tipus de Sang: B.

 Ekal Hoppa de pe Jean (dit Tapeta en la versió japonesa), Home Feliç. Jean és el príncep de SimaFort, regne d'un clan de gent amb aspecte amfibi, que va tenir la desgràcia d'enamorar-se d'una bruixota que ho va transformar en un gripau encara més gran. És un filòsof serè i alegre, relaxat, que mai veu el mal en els altres, i parla amb un estrany accent francès. Té l'habilitat de convertir-se en un gripau gegant i creuar llacs i pujols en aquesta forma, mentre que en batalla pot usar la seua "mandíbula" per a atacar a tots els enemics a la mateixa vegada. La seua arma de preferència és el floret i usa encisos de suport i transportació.

 Clan: Saltador.
 Edat: 17 anys.
 Data de naixença: 03/03
. Altura: 160 cm.
 Pes: 88 kg.
 Tipus de Sang: O.

 Spar Gas (dit Aspara a la versió japonesa), Herba Sàvia. És un home de pastura, un dels últims de la seua raça, capaç de comunicar-se amb els arbres. S'uneix al grup després de ser rescatat per Ryu de la seua presó com fenomen de circ. Spar és incapaç de tenir sentiments i mira tot amb lògica, encara que comença a comprendre el sentit de l'amistat en el transcurs dels seus viatges. Si lidera a l'equip, pot guiar-los a través dels boscos. Spar baralla usant un fuet i en batalla pot invocar el poder de la naturalesa, amb efectes varis. Addicionalment, pot usar diversos tipus de màgia.

 Clan: Home de Pastura.
 Edat: 111 anys (16 anys humans).
 Data de naixença: 02/02
. Altura: 181 cm.
 Pes: 58 kg.
 Tipus de Sang: Desconegut.

 Bleu (dita Deece en la versió japonesa), Gran Bruixota. Es tracta de la poderosa maga que va destruir a la deessa Myria en dues ocasions. Després de la primera, va quedar sumida en un somni etern perquè un heroi la despertara si la hi necessitara; quan açò va ocórrer, va tornar a segellar a la deessa i al seu somni. Si Ryu la localitza, Bleu s'unirà al grup, capaç d'invocar els encisos més poderosos que existeixen i de renovar la seua pròpia força vital "mudant" de pell. Té un caràcter egocèntric i bromista, no obstant això, a causa de tot el temps que ha durat el seu somni, ha oblidat diverses de les seues habilitats.

 Altres Personatges 
 Ganer B., Pare. El pare de Ryu i un pastor de l'Església de St. Eva. En la destrucció d'Evrai, llar de Sta.Eva, és qui transforma els resos en energia per al déu de Sta.Eva Ryu ho destrueix, sense saber que aquest vell és el seu pare

 Valerie M., Mare. Es tracta de la mare de Ryu, aparentment morta quan aquest era un xiquet menut.(Aparentment, se sacrifica i es transforma en drac, si el drac blanc que trobes al principi, per a segellar un portal del qual ixen monstres)

 Yua B., Germana. La germana menor de Ryu, igualment desapareguda de la seua vida des que es va separar d'ella en el poble de Gate.

 Patty Smith, Dama Lladre. És una lladre per professió amb ales de ratapinyada que fica al grup de *Ryu en diversos problemes durant els seus viatges, encara que també els auxilia en moltes situacions perilloses.

 Ray Bradoc, Drac Negre. Ray és un home de bon cor que predica els ensenyaments de St. Eva i ajuda a *Ryu en més d'una ocasió.

 Mina Windia, Princesa. És la germana menor de Nina i la subseqüentement la princesa de Windia. La recerca de la seua mascota perduda desencadena la història del joc.

 La Religió de St. Eva 
L'Evanisme és la religió predominant en Breath of Fire 2, i té un paper molt important en la història del joc. Té una gran semblança amb el catolicisme i jeràrquicament sembla estar compost de la mateixa forma. Els Evanistas creen en els ensenyaments de St. Eva, l'enviat del Déu Pare, Evans, i en l'Església fundada per Habaruku.

 Les esglésies Evanistas estan disperses en la majoria de ciutats del joc. Quan Ryu entra a una Església de *St. Eva, pot parlar amb el pare d'aquest lloc, el qual li ofereix diversos serveis.

 Guardar la partida actual (igual que es pot fer al resar-li al Déu Drac).

 Fer una Consulta amb el pare sobre una situació en particular. El pare escoltarà les inquietuds del grup en nom de St. Eva.

 Dubtes sobre el Viatge. El pare suggerirà que fer o a on anar per a completar la teua missió i objectiu actual.

 Preguntar sobre un Amic, perquè el sacerdot de la seua opinió de la relació entre el personatge que lidere al grup i a la resta d'aquest.

 Consultar sobre El meu Mateix, és a dir, sobre el personatge que lidere al grup. El pare donarà una breu opinió sobre el personatge en qüestió.

 Donar una Donació a l'Església de St. Eva. El pare prendrà 100 monedes del teu pressupost i usarà els diners per a espargir els ensenyaments de St. Eva. Si el jugador no té diners i demana una donació, el religiós li lliurarà diners com acte de caritat.

 Addicionalment, una vegada que el jugador haja donat certa suma de diners, el clergue li atorgarà un objecte dit EvansBib o St. Eva's Book, que conté les paraules del Pare Evans o, cosa que és el mateix, una Bíblia Evanista.

 Habaruku és el fundador de l'Església de St. Eva i de la ciutat Evanista d'Evrai. Habaruku va instaurar un sistema d'esglésies en les ciutats del món per a l'adoració de St. Eva, les quals es mantenen gràcies a les donacions dels creients. A més, Haburuku sempre està cercant expandir la influència de l'Evanisme al voltant del món. Radica en l'Alta Església de Evrai, on només els creients més fidels poden entrar i escoltar els seus sermons.

 St. Eva pel que sembla va ser el profeta que va instaurar els ensenyaments que arribarien a ser conegudes com a Evanisme. Aquests ensenyaments són:

El Déu de St. Eva i els seus fills traspassaran el temps i el lloc. / Les veus de les nostres oracions trencaran a través de la foscor. / Tots els nostres pensaments seran duts cap a un, l'esperança fa el cor pacífic. / Abandona l'egoisme i simplement resa, es convertirà en l'amor sense límits del nostre Déu. / Continua estimant només al nostre Déu, abandona l'odi. / Entre la foscor trencant-se, podem veure al nostre Déu...

 Evan és el nom de Déu en l'Evanisme. Segons els Evanistes, qui li resa a Evan per un món ple d'amor i pau li donarà forces al seu Déu perquè assolisca el demanat.

 Antagonista Principal Deathevn és el nom que se li dona a La Cicatriu, la descendència de Myria, la Deessa de la Destrucció en Breath of Fire I. Deathevn és alguna cosa que la Deessa va deixar darrere d'ella quan va ser derrotada. Se li pot cridar la llavor del mal. S'alimenta dels temors, desesperació, odi, gelosia i altres sentiments negatius de la gent i creix d'ells. Suposadament arribarà el dia que Deathevn cresca amb gran poder, i es convertisca en l'enemic del món.

Així i tot, Deathevn està segellat en un lloc conegut com a Infinity i no pot ser destruït fins que prenga forma i atac al món. Suposadament, només quan prenga forma s'obriran les portes a Infinity, i només un individu conegut com El Xiquet Destinat pot ingressar a aqueix espai i plantar-li cara a Deathevn.

 Sistema de Combat 
El sistema de combat del joc és tradicional quant al gènere de videojocs de rol; és a dir, s'ataca per torns i el jugador té diferents opcions per a seleccionar com atacs. En aquest joc, cada personatge pot atacar amb la seua arma, usar la seua habilitat especial, un encís, un objecte, defensar-se, o fugir de la batalla. AL derrotar a l'enemic, els personatges reben punts d'Experiència (o "EXP"), i després d'ajuntar cert nombre d'aquests poden pujar de nivell, la qual cosa augmenta les seues característiques com força, saviesa, resistència, entre altres.

 Sistema de Fusió Xaman 
No obstant això, Breath of Fire 2: The Fated Child ofereix certes innovacions en el seu sistema de batalla. Un d'aquests és el Sistema de Fusió de Xaman, el qual permet al jugador tractar de fusionar als seus personatges amb un grup de dones cridades Xamans, que representen a diferents elements. Si la fusió és reeixida, el personatge fusionat rep certs beneficis. Depenent de la fusió, els seus estats d'atac, habilitats, i fins a aparença poden canviar dràsticament, fent-los més útils o dinàmics.

En el joc hi ha sis xamans, dos que es troben obligatòriament durant el viatge i quatre que estan ocultes. Aquestes són:

 Sana: (dita Sanamo en la versió japonesa) Xaman de Foc.
 Seso: Xaman d'Aigua.
 Spoo: Xaman de Vent.
 Solo: Xaman de Terra.
 Seny: Xaman Santa.
 Shin: Xaman Diabòlica.

Totes les xamans són representades com dones belles i esveltes, llevat de Solament, la Xaman de terra, l'aspecte de la qual és robust i obès.

 Sistema Drac 
A més del sistema de Xamans, Breath of Fire 2: The Fated Child compta amb un sistema tradicional de la saga de Breath of Fire, dit Sistema Drac, el qual permet que Ryu Bateson aprenga tècniques de transformació a drac. Si el jugador usa aquestes tècniques, *Ryu perd tot el seu poder màgic i morfa en un drac (que varia depenent de la tècnica usada) atacant als enemics i fent un dany respectiu al seu poder màgic. L'atac solament dura un torn.

En aquest títol, Ryu pot transformar-se en:
 FirPuppy: Cadell de Foc. Ataca a un enemic amb el poder del foc.
 IcePuppy: Cadell de Gel. Ataca a un enemic amb el poder del gel.
 T.Puppy: Cadell de Tro. Ataca a un enemic amb el poder del tro.
 FireDrgn: Drac de Foc. Ataca a tots els enemics, sense afinitat elemental
 IceDrgn: Drac de Gel. Ataca a tots els enemics, sense afinitat elemental.
 T.Drgn: Drac de Tro. Ataca a tots els enemics, sense afinitat elemental.
 G.Drgn: Gran Drac. Ataca a tots els enemics amb el Drac Suprem.

Addicionalment, Ryu pot aprendre un poder Drac dit Anfini el qual ha d'usar per a plantar-li cara a Deathevn. No obstant això, en canvi d'Anfini (i conseqüentment del poder de salvar al món), Ryu ha de fer el sacrifici més gran. Una vegada après, Ryu simplement adverteix que "no pot usar-lo"; no obstant això, en l'última batalla, Anfini es descriu com "tota la força de Ryu". Es tracta de, en efecte, l'atac més important de tot el joc.

 Característiques Addicionals 
 Localitats del Joc 
Breath of Fire 2: The Fated Child posseeix, com la majoria de videojocs de rol, diversos pobles, regnes i ciutats què visitar.
 HomeTown, el poble on residien Ryu i Bow abans d'iniciar la seua aventura. Té dues mansions i una escola de màgia.
 TownShip, una comunitat fundada pel grup de Ryu. El seu contingut depèn del jugador.
 Coursair, famós pel seu coliseu on els lluitadors moren barallant.
 Windia, el regne del Clan Alat.
 Capitan, una ciutat i port on habiten diversos fusters.
 SimaFort, el regne del Clan Saltador.
 Tunlan, un paradís tropical on la gent parla amb música en lloc de paraules.
 HighFort, una fortalesa militar del Clan Terra Alta.
 FarmTown, una ciutat rural habitada pel clan Closca d'Armadura.
 CotLand, seu del moviment anti-Evanista.
 Guntz, famosa ciutat habitada per ferrers i mecànics.
 Gate, el poble natal de Ryu on jeu el Drac Dorment.
 Evrai, la capital de l'Evanisme. En aquesta ciutat només poden habitar els més fidels a l'Evanisme i, gràcies al seu Déu, mai enfosqueix ací.
 Dologany, una localitat misteriosa on aparentment habita el Clan Drac.

 La Llàgrima de Drac 
Existeix un mecanisme innovador en el joc dit "Llàgrima de Drac". En la història de Breath of Fire 2, Ryu obté de la seua mare una joia dita La Llàgrima de Drac, l'ús del qual és veure a través dels cors de les persones per a revelar les seues intencions. En el joc, quan Ryu parla amb certs personatges, la Llàgrima de Drac apareix en el seu quadre de text, i el seu color canvia d'acord amb el que el personatge sent cap a Ryu. Si és fosca o roja, el personatge odia a Ryu, o desagrada d'ell; però si és de color verdós o brilla amb tots els colors, llavors el personatge vol o ama a Ryu. Així mateix, en el menú del joc cada personatge té la Llàgrima de Drac en la seua pantalla d'estatus, indicant el que senten cap a Ryu.

 TownShip 
Altra característica notable de Breath of Fire 2: The Fated Child és el concepte de TownShip, un poble fundat per Ryu i el seu grup. TownShip comença com una simple casa en ruïnes, però després de certs esdeveniments, el jugador ha d'escollir a un fuster, que determina l'estil arquitectònic del poble, per a expandir-lo, donant-li una casa als personatges principals, una cambra especial per a experimentar el Sistema de Fusió de Xaman, i una estàtua del Déu Drac per a guardar el joc.

D'eixe punt des d'ara depèn del jugador el progrés de TownShip. Pagant al fuster per a remodelar-lo ho expandeix, però el poble buit no serveix de molt; és per això que el jugador ha de "convidar" gent sense llar a viure en TownShip. Cada persona convidada té una habilitat completament diferent. Per exemple, un inquilí pot oferir vendre armes, mentre que un altre ofereix accés a la banda sonora del joc i un altre simplement et parla. Hi ha un nombre limitat de cases, per tant, solament cert nombre de personatges poden ser convidats a viure a TownShip, donant-li un toc estratègic a la construcció del poble.

A part de tots els beneficis de tenir un poble sencer a la seua disposició, el jugador pot convertir a TownShip en un mitjà de transport volador. En un punt específic en el joc, l'"únic" mitjà de transport en vol s'inhabilita; però si el jugador pot reunir a dos personatges especials, trobant a un ocult en certa ciutat i a salvant a altre de l'enemic, aquests usen els seus poders (el coneixement d'un i el cos de l'altre) per a activar una màquina antiga oculta sota TownShip que li permeta volar. Si TownShip vola, el final del joc canvia considerablement.

 Finals Múltiples 
Breath of Fire 2 consta amb tres finals diferents, que són accessibles d'acord amb certes circumstàncies.

 El Primer Final que es pot obtenir és el final "dolent". En un punt del joc, un personatge preguntarà a Ryu si està disposat a enfrontar el seu destí. Si Ryu li respon que no, el personatge s'alegrarà, i després d'això una breu seqüència donarà un final abrupte al joc (és a dir, la fi del món).

 El Segon Final pot obtenir-se si es finalitza el joc sense haver descobert el secret de TownShip (Ryu, igual que la seua mare, se sacrifica i segella la porta).

 El Tercer Final' només pot obtenir-se si es finalitza el joc havent desenvolupat la capacitat de vol de TownShip (Ganer transporta a TownShip i fa que el poble tanca la porta).

Cap notar que en els finals on els crèdits són visibles, no es mostren els noms dels desenvolupadors o persones involucrades en la producció del videojoc, com s'acostuma en la majoria dels casos, sinó que apareixen els noms complets de tots els personatges de la història de Breath of Fire 2: The Fated Child''.

Enllaços externs 
 dragon-tear.net Siti web de fans amb informació sobre tots els títols de la sèrie 

Videojocs de Capcom
Videojocs de rol
Videojocs del 1995
Videojocs per a Game Boy Advance
Videojocs per a Super Nintendo